

Діючи 
 Майорівська сільська рада — Сумська область, Кролевецький район

Ліквідовані 
 Майорівська сільська рада — колишня сільська рада Одеська область, Біляївський район